Stalinez (Сталинец Russisch ‚Stalinist‘ im Sinne von Freund, Gefolgsmann Josef Stalins) ist der Name folgender Nutzfahrzeuge:
 Stalinez-Traktoren aus dem Tscheljabinsker Traktorenwerk, insbesondere:
 Stalinez-60, Kettenschlepper, gebaut 1931–1937
 Stalinez-65, Kettenschlepper, gebaut 1937–1941
 Stalinez-80, Kettenschlepper, gebaut 1946–1958
 Stalinez-100, Kettenschlepper, gebaut 1956–1964
 Stalinez-Mähdrescher, siehe Landmaschinenhersteller Rostselmasch
 Stalinez Sankt Petersburg, Gründungsname des Fußballvereins Zenit Sankt Petersburg